Jean Boudot peut désigner :

 Jean Boudot, imprimeur français ;
 Jean Boudot, libraire français, fils du précédent.